Арсиза́к-Аду́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Лалубер. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65019.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 120 км юго-западнее Тулузы, в 9 км к югу от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. По территории коммуны протекает река Адур.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 519 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 331 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 253 были экономически активными, 78 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 253 активных жителей работали 225 человек (116 мужчин и 109 женщин), безработных было 28 (12 мужчин и 16 женщин). Среди 78 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи